A palavra burdogue pode referir-se a duas raças de cão:

bulldog campeiro
buldogue serrano

Desambiguação